Keskijärvi kan syfta på ett antal sjöar:

Sverige
Keskijärvi, Norrbotten,  (33 ha)

Finland
Keskijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,87, long 24,93), sjö i Kittilä,  (2 ha)
Keskijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,95, long 25,73), sjö i Rovaniemi,  (25 ha)
Keskijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,75, long 26,68), sjö i Kemijärvi,  (1,2 km²)
Keskijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten), sjö i Pudasjärvi,  (24 ha)
Keskijärvi (sjö i Vaala, Norra Österbotten), sjö i Vaala,  (49 ha)
Keskijärvi (sjö i Finland, Norra Karelen), sjö i Joensuu,  (2,1 km²)
Keskijärvi (sjö i Enontekis, Lappland, Finland), sjö i Enontekis,  (34 ha)